Kalonka – potok, dopływ Żylicy
 Kalonka – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna 
 Kalonka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Pilawa
 Kalonka – gromada